Râul Orzea se poate referi la:

 Orzea - afluent al râului Ialomița
 Orzea - afluent al  Râușorului